Термин  Водомёт может означать :

 Водомётный движитель
 Водяная пушка
 Фонтан
 Мойка высокого давления 

 Водомёт () — персонаж вымышленной вселенной Трансформеров.